Deux conquistadors espagnols ont porté le nom de Francisco Hernández de Córdoba :

 Francisco Hernández de Córdoba, mort en 1517 découvrit le Yucatán.
 Francisco Hernández de Córdoba, mort en 1526 fondateur du Nicaragua.

Voir aussi 
Il existe aussi un Francisco Hernández (1514-1578), médecin et botaniste espagnol, auteur de l'une des premières études scientifiques de l'Amérique centrale.